Голливудский студийный симфонический оркестр — музыкальный коллектив, записывающий саундтреки для кино и сериалов.

История 
Название «Hollywood Studio Symphony» принято в результате подписанного в 2001 году договора между Федерацией музыкантов США и Альянсом Продюсеров Кино и Телевидения. До этого момента название в коллектива в титрах кинокартин и телефильмов не указывалось. Соглашение возникло в результате инициативы записывать музыку к кинофильмам непосредственно на территории США, не пользуясь при этом услугами зарубежных коллективов и/или музыкантов (в частности, из Лондона или Праги).

Примечательная черта коллектива — непостоянный состав: от записи к записи музыканты могут меняться. Дирижирует оркестром, как правило, композитор фильма или аранжировщик.

Фильмография

Телевидение

Ссылки 
 

Оркестры США
Музыка в Лос-Анджелесе
Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса
Появились в 1961 году в США